Серге́й Тере́нтьевич Семёнов:
 Семёнов, Сергей Терентьевич (1840—1909) — купец 2 гильдии, Гласный городской думы Санкт-Петербурга, благотворитель.
 Семёнов, Сергей Терентьевич (1868—1922) — русский писатель-самоучка, толстовец.